Action nationale peut faire référence à :
 Action nationale contre l'emprise étrangère du peuple et de la patrie ou Action nationale contre la surpopulation étrangère, un parti politique suisse nationaliste qui a changé son nom pour Démocrates suisses ;
 L'Action nationale, une revue mensuelle publiée au Québec, organe officiel de la Ligue d'action nationale ;
 Parti action nationale, un parti politique mexicain ;
 Parti d'action nationale, un parti politique salvadorien ;
 Action libérale nationale, un parti politique québécois ;
 Parti d'action nationaliste, un parti politique turc.